Zdrobite cătușe (en català Grillons trencats) va ser l'himne nacional de la República Popular de Romania entre els anys 1948 i 1953. La lletra la va escriure Aurel Baranga i la música Matei Socor.

Lletres

Referències

Enllaços externs 
 MIDI i partitures a nationalanthems.info
 Evenimentul Zilei, 15 d'octubre de 2005, "Cinci regimuri, cinc imnuri"

Himnes nacionals
Història de Romania